Querido Professor é uma série de televisão portuguesa transmitida na SIC nos anos 2000 e 2001.
A série foi transmitida novamente na SIC Mulher.

Sinopse 
Com Ricardo Carriço e Alexandra Lencastre nos principais papéis, Querido Professor é uma série de ficção nacional que retrata as aventuras de um jovem professor que vai dar aulas para uma pequena cidade no interior do país. Um ambiente familiar, humor, alegrias e algumas tristezas para ver em Querido Professor.
Ninguém fica indiferente ao charme do professor Miguel. Ele regressa à sua terra natal cheio de energia e boa disposição para alegria dos alunos! Miguel revê a família, a irmã, a tia e todos os amigos de infância, mas o reencontro mais especial é com a ex-namorada, Helena, que apesar dos anos que passaram não esqueceu a sua paixão. Para além de viver diariamente os problemas dos seus alunos com a melhor boa vontade, o professor Miguel, enfrenta ainda os imprevistos da cidade que não são tão simples como parecem.

Elenco 
Ricardo Carriço - Miguel
Rogério Samora - Salvador
Rui Paulo - Joaquim
Rita Lello - Sara
Amélia Videira - tia
Jorge Gabriel - Vicente
Luís Lucas - Padre Eduardo
Custódia Gallego - Amélia
Carlos Vieira - Justo
Alexandra Lencastre - Helena
Rita Blanco - Beatriz
Maria João Bastos - Catarina
Io Appolloni - Helga

Séries da SIC
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2000
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2001
Programas de televisão em língua portuguesa